Бацање кугле у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014.  одржано је 7. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Рајан Вајтинг из САД одбранио је титулу освојену у Истанбулу 2012.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 такмичара из 17 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кугле у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2014.

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара у бацању кугле са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 

Квалификациона норма за финале износила је 20,70 метара (КВ), коју су испунила 3 такмичара, а осталих 5 се пласирало према постигнутом резултату (кв) ,.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици у дворани